«Крутые бобры» — американский мультсериал, созданный Митчеллом Шауэром для телеканала Nickelodeon. Действие мультсериала вращается вокруг двух братьев-бобров Деггетта и Норберта, которые покинули родительский дом и стали холостяками в лесу недалеко от вымышленного города Уэйауттаун, штат Орегон. 

Пилотный эпизод «Snowbound» впервые вышел . Премьера мультсериала состоялась с  по . Полный эпизод также был выпущен на DVD в первом регионе компанией .

Сезоны

Эпизоды

Первый сезон (1997)

Второй сезон (1998)

Третий сезон (1999—2000)

Четвёртый сезон (2000—2001) 
Примечание: В России было показано только несколько эпизодов 4 сезона, по неизвестным причинам остальные серии 4 сезона не были показаны. В списке, расположенном ниже, представлены показанные серии 4 сезона в России.

Примечания

Ссылки 
 
 Angry Beavers Украинский фан-сайт — Путеводитель по эпизодам
Крутые бобры
Крутые бобры